zawieszka – część samczych narządów genitalnych u motyli 
 zawieszka – część odznaczenia
 Zawieszka – turnia w polskich Tatrach Zachodnich